Glenister ist der Familienname folgender Personen:
Brian Glenister (1928–2012), australisch-US-amerikanischer Paläontologe und Geologe
 Philip Glenister (* 1963), britischer Schauspieler
 Robert Glenister (* 1960; auch Robert Glennister), britischer Schauspieler
 Stewart Glenister (* 1988), US-amerikanischer Schwimmer